

Persone 
 Avard Longley Davidson – politico canadese
 Avard Fairbanks – scultore statunitense
 Avard Longley – politico canadese
 Avard Moncur – velocista bahamense
 François Avard – scrittore e sceneggiatore canadese
 Sampson Avard – un fondatore e leader dei mormoni britannico

Altro 
 Avard – comunità non incorporata della contea di Woods, nello Stato dell'Oklahoma